Stolba ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Stolba (1908–?), österreichischer Filmarchitekt
 Leopold Stolba (1863–1929), österreichischer Maler und Graphiker
 Regula Frei-Stolba (* 1940), Schweizer Althistorikerin und Politikerin (FDP)